Fernando Carlos Redondo Neri () este un fost fotbalist argentinian.

Palmares

Club
Real Madrid
La Liga: 1994–95, 1996–97
Supercopa de España: 1997
Finalist 1995
UEFA Champions League: 1997–98, 1999–2000
Cupa Intercontinentală: 1998
Supercupa Europei: 
Finalist 1998

Milan
Coppa Italia: 2002–03
Serie A: 2003–04
UEFA Champions League: 2002–03
Supercupa Europei: 2003

Națională
South American Under-17 Football Championship: 1985
Cupa Confederațiilor FIFA: 1992
Copa América: 1993

Individual
Cupa Confederațiilor FIFA: Golden Ball 1992
Tenerife Player of The Year: 1992–93, 1993–94
Real Madrid Player of The Year: 1996–97, 1999–2000
ESM Team of the Year: 1997–98
Trofeo EFE: Player of The Decade 1990–99
UEFA Club Footballer of the Year: 1999–2000

Statistici

Club

Note

Legături externe
BDFutbol profile

SuperFutbol biography  
Futbol Factory biography 
L'Équipe stats 
"A Prince Retires", New York Sun, 2004

Nașteri în 1969
Nașteri pe 6 iunie
Fotbaliști argentinieni
Fotbaliști internaționali argentinieni
Mijlocași
Fotbaliști ai Real Madrid CF
Fotbaliști ai cluburilor din Spania
Fotbaliști ai cluburilor din Argentina
Fotbaliști ai lui AC Milan
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal
Oameni în viață